Скафогна́т () — род птерозавров, живших в юрском периоде. Останки найдены на территории современных Германии и Китая. Очень похожие строением тела на рамфоринхов, скафогнаты, в отличие от них, вели дневной образ жизни.

Описание 

Скафогнаты известны по 4 образцам: 3 найдены в Зольнхофенских известняковых месторождениях Германии, в слоях, относящихся к титонской эпохе юрского периода. Один образец найден в формации  в Китае. Строением туловища сильно походил на рамфоринха, хотя и с заметными различиями в строении черепа.

С одной стороны, скафогнаты имели пропорционально короткий череп, длиной около 12 сантиметров, с тупым кончиком клюва и большими окнами. Зубы ориентированы скорее вертикально, чем наклонно. Верхняя челюсть несла 18 зубов, нижняя — 10. При изучении третьего образца, SMNS 59395, Кристофер Беннет в 2004 году выявил, что верхняя челюсть определённо имела 16 зубов; бо́льшее число получилось при неправильном подсчёте появившихся у животного зубов в результате их замены.

Сравнение склеротикальных колец у скафогната и современных птиц и рептилий говорит о том, что эти птерозавры, возможно, вёли дневной образ жизни, разделяя одну экологическую нишу с ночными обитателями, такими, как рамфоринх и ктенохазма.

Название 

Первый известный образец скафогната описал в 1831 году Август Гольдфус, который ошибочно отнёс бесхвостый экземпляр к роду птеродактилей и даже основал новый вид Pterodactylus crassirostris. Видовое название означает «толстая морда» на латыни. Этот образец был неполным, принадлежал взрослой особи с размахом крыльев 0,9 метра и был найден в Зольнхофенских известняковых месторождениях, близ немецкого города Айхштет. В 1858 году Йохан Вагнер отнёс этот образец к рамфоринху. После определения принципиально иной формы морды, Вагнер (вслед на неудачными попытками Леопольда Фитцингера и Кристофа Гибеля, которые использовали занятые имена) в 1861 году ввёл в систематику новый род Scaphognathus, название которого образовано от  — «судно, ванна» и  — «челюсть», с отсылкой на тупую форму нижней челюсти животного.

В начале XX века вид Scaphognathus crassirostris был отнесён к семейству Rhamphorhynchidae после открытия второго образца из Мюльхайма, который сохранил длинный хвост. Второй образец был более полным, чем его предшественник, но имел размеры в два раза меньше (размах крыльев 50,8 см) и частично окостеневший скелет. Эти признаки указывают на то, что данная особь была неполовозрелой.

В 2012 году был описан ещё один вид скафогната, Scaphognathus robustus, найденный в китайской геологической формации Тяоцзишан. Образец, IVPP V16866, представляет собой неполный скелет. Видовой эпитет переводится с латыни как «прочный, крепкий».

Синонимы 
 Pterodactylus crassirostris Goldfuss 1830
 Pachyramphus crassirostris Fitzinger 1843 [занято]
 Ornithocephalus crassirostris Wagner 1851
 Brachytrachelus crassirostris Giebel 1852 [занято]
 Rhamphorhynchus crassirostris Wagner 1858

Систематика 
Ниже приведена кладограмма, показывающая филогенетическое размещение Scaphognathus (Andres & Myers, 2013).

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Рамфоринхи
Птерозавры юрского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из юрских отложений Китая
Фауна зольнхофенского известняка